Rio Andraz – un corso d'acqua
Castello di Andraz – un castello